Heaven (canção de After School)
Heaven (canção de Ailee)
Heaven (canção de Ayumi Hamasaki)
Heaven (canção de Bryan Adams)
Heaven (canção de John Legend)
Heaven (canção de Warrant)
Heaven (filme de 2002)
Heaven (álbum de Rebecca Ferguson)

Desambiguação